Okręty US Navy o nazwie USS "Topeka", pochodzącej od miasta Topeka:
 Pierwszy "Topeka" (PG-35) był kanonierką kupioną w Anglii w 1898. Została zbudowana w stoczni Howaldtswerke w Kilonii i nosiła wtedy nazwę "Diogenes". Była w użyciu do 1929.
 Drugi "Topeka" (CL-67) był lekkim krążownikiem służącym w czasie II wojny światowej. Został ponownie włączony do służby w 1960 jako krążownik rakietowy CLG-8. Służył w czasie wojny wietnamskiej, zanim został wycofany w 1969.
 Trzeci "Topeka" (SSN-754) jest nuklearnym okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1989 i w 2007 roku nadal pozostaje w służbie.

Topeka